Александр Рачинский:
 Рачинский, Александр (1822—1889) — польский художник; мастер портретной живописи. 
 Рачинский, Александр Антонович (1799—1866) — отец С. А. Рачинского; вошёл в Алфавит Боровкова.
 Рачинский, Александр Викторович (1826—1877) — писатель-публицист, историк, дипломат.
 Рачинский, Александр Константинович (1867—1941) — черниговский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета, товарищ министра народного просвещения.